Юрий Соколовский:
* Соколовский, Юрий Иосифович (1919—1996) — советский физик, доктор педагогических наук, популяризатор науки .
 Соколовский, Юрий Николаевич (род. 1976) — латвийский политик, депутат Сейма.
 Соколовский, Юрий Юрьевич (1875—1922) — министр продовольствия Украинской народной республики (1918) .